Консервативна партия може да се отнася за политически партии в различни страни:

 Консервативна партия
 Консервативна партия (Венецуела)
 Консервативна партия на Грузия
 Консервативна народна партия (Дания)
 Консервативна партия (Египет)
 Консервативна партия (Исландия)
 Консервативна партия на Канада
 Колумбийска консервативна партия
 Консервативна партия (Никарагуа)
 Консервативна партия (Нова Зеландия)
 Консервативна партия (Обединено кралство)
 Консервативна партия (Румъния)

Вижте също 
 Консерватизъм